D’Oriano ist der Familienname folgender Personen:
 Laura D’Oriano (1911–1943), britische Spionin während des Zweiten Weltkrieges
 Luigi D’Oriano (* 1958), italienischer Taekwondoin